Corlet est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1610-1687), maître d'école de l'Harvard College
Louis Corlet (1897-1973), coureur de fond français

Autre
Éditions Charles Corlet, maison d'édition française

Homonymie de patronyme